Корнилий (Корне́лий) () — мужское имя римского происхождения.

Для персоналий из стран с германскими языками принята транскрипция . Женская форма — .

 Корнилий — римский сотник, обращение которого описано в Деяниях апостолов;
 Корнилий (ум. 1573) — архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский;
 Корнилий (ум. 1625) — архиепископ Вологодский и Пермский;
 Корнилий (ум. 1656) — митрополит Казанский и Свияжский;
 Корнилий (ум. 1678) — митрополит Сибирский и Тобольский;
 Корнилий (ум. 1698) — митрополит Новгородский и Великолуцкий;
 Корнилий — епископ Юрьевский и Вельядский;

 Корнилий Выгопустынский (ум. 1695) — проповедник и святой староверческой православной церкви;
 Корнилий Комельский (ум. 1537) — вологодский чудотворец, основатель Комельского и Сурского монастырей;
 Корнилий Крыпецкий (1841—1903) — монах Русской православной церкви, канонизирован в лике преподобного;
 Корнилий Паданский (XVI век) — ученик Александра Свирского, основатель Никольской Верхопаданской пустыни, преподобный Русской церкви;
 Корнилий Палеостровский (II половина XIV века) — преподобный, основатель монастыря Рождества Богородицы на острове Палее в Онежском озере;
 Корнилий Переяславский (ум. 1693) — преподобный, монах Борисоглебского Переяславского монастыря;
 Корнилий Псково-Печерский (1501—1570) — игумен Псково-Печерского монастыря, убит царём Иваном IV;

 Корнилий (Орлинков) (1833—1886) — архимандрит новгородского монастыря Антония Римлянина;
 Корнилий (Попов) (1874—1966) — митрополит Горьковский и Арзамасский.
 Корнилий (Родусакис) (род. 1936) — епископ Иерусалимской православной церкви, старец-митрополит Петрский.
 Корнилий (Синяев) (род. 1976) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Архангельский и Холмогорский, глава Архангельской митрополии.
 Корнилий (Соболев) (1880—1933) — епископ Русской православной церкви;
 Корнилий (Титов) (род. 1947) — предстоятель Русской православной старообрядческой церкви;
 Корнилий (Чернявский) (1781—1875) — игумен Русской православной церкви.
 Корнилий (Якобс) (1924—2018) — епископ Русской православной церкви; митрополит Таллинский и всея Эстонии, предстоятель Эстонской православной церкви Московского патриархата.

См. также 
 Корнель (значения)
 Корнелис
 Корнелии — древнеримский род.
 Корнелий (папа римский) — папа римский, святой.
 Корнелий (иезуит) — иезуит, католический экзегет.
 Корнелий Непот
 Публий Корнелий Тацит
 Луций Корнелий Цинна
 Публий Корнелий Сципион Африканский
 Луций Корнелий Сулла
 Авл Корнелий Цельс
 Публий Корнелий Сципион Назика Серапион

Примечания 

Мужские имена
Русские мужские имена
Страницы значений:Тёзки